Le terme reboot ( en anglais) peut faire référence à :

Informatique 
 Redémarrage d'un ordinateur ;
 Reboot, commande d'Unix pour un tel redémarrage.

Fiction 
 Reboot, nouvelle version d'un film, d'une série télévisée, ou d'un   jeu vidéo, où l'histoire repart sur de mêmes bases mais dans des directions différentes contrairement à un remake ; 
 Reboot (Mégabogues au Québec), série télévisée en images de synthèse, créée en 1994 ;
 Reboot, série télévisée française créée par Davy Mourier et diffusée du  au  sur France 4 ;
 Reboot, série télévisée américaine de 2022.

Musique 
 Reboot est le troisième album studio du girl group sud-coréen Wonder Girls, qui est sorti le .

Jeu vidéo 
 ReBoot est un jeu vidéo d'Electronic Arts sorti en 1998.

Homonymie de titre